У́лица Бо́лдырева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Болдырева — улица в Королёве. 
 Улица Болдырева — улица в Магадане.
 Улица Болдырева — улица в Хар-Булуке Республики Калмыкия.